Osiedle Dąbrowskiego w Iławie
 Osiedle Dąbrowskiego w Łowiczu
 Osiedle Dąbrowskiego w Polkowicach
 Osiedle Dąbrowskiego w Rzeszowie
 Osiedle Dąbrowskiego w Tarnowie

Dąbrowskiego